Музей Средневековья () — музей в Швеции, расположенный в Стокгольме на острове Хельгеандсхольмен.

Общее описание 
Музей Средневековья появился в результате обширных археологических раскопок, проводившихся в 1978—1980 годах в связи с перестройкой здания Риксдага. Среди обнаруженного была часть городской стены, возведённой в 1530-х годах в правление Густава Васы, а также средневековый дом призрения, носивший название Дома Святого Духа (Helgeandshuset), от которое и произошло название острова.

Бо́льшая часть музея расположена ниже уровня земли, вход находится с террасы Стрёмпартере (Strömparterre) под мостом Норрбру.

График работы и стоимость на 2013 год
Годовой билет 100 крон, действителен также для Городского музея Стокгольма.

Вт.- сб.: с 12 до 17,

Вс.: с 12 до 19,

понедельник – выходной.

В 2015 году вход свободный.

Интересный факт 
В 1988 году Музей Средневековья был удостоен европейской премии «Музей года».

См. также 
 Городской музей Стокгольма

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Музея Средневековья
 Музей Средневековья в Стокгольме

Музеи по алфавиту
Музеи Стокгольма
Достопримечательности Стокгольма